Австралия на зимних Олимпийских играх 2010 была представлена 40 спортсменами в пяти видах спорта.

Медалисты

Золото

Серебро

Результаты соревнований

Биатлон 

 Мужчины

Бобслей

Бобслей 

 Мужчины

 Женщины

 После двух заездов произошла смена разгоняющего.

Скелетон

Коньковые виды спорта

Конькобежный спорт 

 Женщины

Фигурное катание 

 Австралия, фигуристы которой не прошли квалификацию, получила место в женском одиночном катании после того как от него последовательно отказались Грузия, Израиль и Чехия.

Шорт-трек 

 Мужчины

 Женщины

Лыжные виды спорта

Горнолыжный спорт 

 Мужчины

Лыжные гонки 

 Мужчины
 Дистанция

 Спринт

 Женщины
 Спринт

Сноубординг 

 Хафпайп

 Бордеркросс

 Параллельный гигантский слалом

Фристайл 

 Могул

 Акробатика

 Ски-кросс

Санный спорт 

 Женщины

Ссылки 
 Результаты 
 

Страны на зимних Олимпийских играх 2010 года
Спорт в Австралии в 2010 году